Maunoir ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Édouard Maunoir (1863–1929), Schweizer Politiker
 Julien Maunoir (1606–1683), französischer Jesuitenpriester
 Théodore Maunoir (1806–1869), Schweizer Mediziner, Mitbegründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz